William Haywood ist der Name folgender Personen:

* William Dudley Haywood (1869–1928), US-amerikanischer Gewerkschafter
 William Henry Haywood (1801–1852), US-amerikanischer Politiker
 William Joseph Haywood (1876–1957), britischer Architekt